Universitetet kan syfta på:
Universitetet (tunnelbanestation) – en station i Stockholms tunnelbanenät
Universitetet (Roslagsbanan) – en station på Roslagsbanan inom Storstockholms Lokaltrafik

Se även
 Universitet